Етрепији може да се односи на:

 Етрепији (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Етрепији (Сена и Марна), насељено место у Француској, у департману Сена и Марна